Генри ле Диспенсер (; 1341/42 — 23 августа 1406) — английский аристократ, епископ Нориджа с 1370 года. Принадлежал к баронскому роду, заслужил репутацию «воинственного прелата» благодаря своему участию в разгроме восстания Уота Тайлера в 1381 году. Двумя годами позже возглавил крестовый поход во Фландрию, против сторонников антипапы; крестоносцы не смогли взять Ипр, их силы разделились, а после подхода французской армии Диспенсеру пришлось эвакуировать свою армию на родину. По возвращении епископ подвергся импичменту. В 1385 году он получил назад свою епархию и принял участие в шотландском походе. В 1399 году, во время переворота Генриха Болингброка, Диспенсер до конца поддерживал Ричарда II, позже его обвиняли в причастности к Крещенскому заговору. В епархии он боролся с лоллардами, пытался подчинить себе другие религиозные общины на территории своего диоцеза. В последние годы власть Диспенсера была существенно ограничена королём.

Биография

Происхождение 
Генри ле Диспенсер принадлежал к аристократическому роду, известному с XI века. Диспенсеры владели землями в Лестершире, служили графам Честера. Прапрадед Генри, Хью, занимал должность юстициария Англии, был одним из соратников Симона де Монфора во время Второй баронской войны, заседал в парламенте Монфора, из-за чего иногда его называют первым бароном Диспенсером. Хью погиб в битве при Ившеме. Его сын и внук, носившие то же имя, возвысились при Эдуарде II; внук, по мнению большинства современников, был любовником этого короля. Хью-старший получил титул графа Уинчестера, Хью-младший женился на одной из наследниц Клеров и начал создавать своё территориальное княжество в Уэльсе. Однако в 1326 году Эдуард II был свергнут, обоих Диспенсеров казнили, а их земли и титулы конфисковали.

Генри был сыном Эдварда ле Диспенсера — второго из сыновей Хью-младшего. Эдвард смог получить часть семейных владений, но погиб молодым во время войны на континенте (1342 год). После него осталось шесть детей (пять сыновей и дочь), родившихся в браке с Энн Феррерс, дочерью Уильяма, 1-го барона Феррерса из Гроуби. Генри был, по одним данным, четвёртым сыном, по другим — пятым, самым младшим. Кроме него, в семье родились Эдвард (1335—1375), впоследствии 5-й барон Диспенсер, Хью (умер в 1374), Томас (умер в 1381) и Гилберт (умер в 1382). Кроме того, в семье была дочь, Джоан, которая стала монахиней в аббатстве Шефтсбери и умерла в 1384 году.

По линии бабки, Элинор де Клер, Генри Диспенсер происходил от короля Эдуарда I и состоял в довольно близком родстве с Эдуардом III; последний приходился ему двоюродным дедом.

Ранние годы и начало карьеры 
Генри родился в 1341 или 1342 году. Вскоре после этого его отец погиб в Бретани, в битве при Морле. Старший из братьев Диспенсеров унаследовал семейные владения, ещё трое впоследствии стали военными, а Генри начал церковную карьеру. В 1353 году он стал каноником в Лландаффе, годом позже — каноником кафедрального собора в Солсбери. К 1361 году Диспенсер занимал должность ректора Босворта в Лестершире и имел степень магистра права Оксфордского университета. 17 декабря 1362 года он официально перешёл в духовное сословие. К 20 апреля 1364 года Генри стал архидиаконом Лландафа. Благодаря единственному упоминанию в источниках известно, что в 1369 году он участвовал в войне папы римского Урбана V против герцога Миланского Галеаццо II Висконти вместе с братом Эдвардом.

В 1370 году Диспенсер стал епископом Нориджа — богатого города в Восточной Англии, занимавшего по численности населения четвёртое место в королевстве. Папская булла с этим назначением датирована 3 апреля, а 20 апреля Генри был посвящён в сан в Риме. 14 августа того же года он получил инвеституру от короля Англии.

Во время крестьянского восстания 

Епископ Нориджа привлёк к себе всеобщее внимание в 1381 году, во время масштабного крестьянского восстания. Взбунтовавшиеся крестьяне из Кента и Эссекса вошли в Лондон и предъявили королю Ричарду II свои требования, однако вскоре их вождь Уот Тайлер был убит, а сторонники монарха начали расправу. Тем временем восстание охватило и Восточную Англию, причём приобрело здесь специфические черты. Джеффри Листер, возглавивший повстанцев Норфолка, провозгласил себя «королём общин». Он был намерен создать отдельное государство с центром в Норидже и даже организовал там собственный двор, подобный королевскому. По всему региону восставшие грабили усадьбы и монастыри, сжигали юридические и налоговые документы. Диспенсер узнал об этих событиях, когда находился в Берли-у-Стемфорда в Ратленде, в 160 километрах от Нориджа. Он тут же двинулся в свою епархию со свитой, включавшей восемь рыцарей и небольшое число лучников, а на пути, в Питерборо, атаковал толпу крестьян, готовившихся разграбить местный монастырь. По словам хрониста, «некоторые пали от копья и меча, не дойдя до монастырской церкви, некоторые уже внутри, а некоторые даже рядом с алтарём; те, кто пришёл разрушить церковь и убить её министров, пали от руки священника, ибо епископский меч даровал им очищение».

В Питерборо Диспенсер пополнил свой отряд за счёт местного рыцарства. На следующий день, 18 июня 1381 года, он разогнал в Рамси толпу крестьян из Саффолка и Кембриджшира, а 19 июня вошёл в Кембридж, тоже охваченный восстанием. Епископ навёл порядок в городе, сместил мэра и казнил нескольких зачинщиков мятежа. В пути на Норидж он встретил трёх послов, направленных Джеффри Листером к королю за амнистией; все трое были обезглавлены на месте. 24 июня Диспенсер занял центр своего диоцеза. Повстанцы отступили из города и создали укреплённый лагерь, который, однако, был взят штурмом (атаку возглавил сам епископ). Листера, взятого в плен, приговорили к казни через повешение, потрошение и четвертование. Диспенсер лично руководил экзекуцией, причём перед этим принял исповедь осуждённого и отпустил ему грехи. В последующие дни восстание было подавлено по всему региону. Историки отмечают, что с формальной точки зрения деятельность епископа была незаконной: он не имел королевского разрешения казнить преступников.

Суровость, проявленная епископом по отношению к повстанцам, сделала его крайне непопулярным в Норфолке. В 1382 году был организован заговор с целью убийства Диспенсера; об этом стало известно властям, и заговорщиков казнили. Епископ после этих событий заказал для часовни Святого Луки в Нориджском соборе алтарный образ, показывающий крестные муки Иисуса. Возможно, целью Диспенсера было показать пастве, что нужно безропотно принимать свою судьбу подобно тому, как это сделал Спаситель.

Крестовый поход во Фландрию 

Вскоре после избрания папой римским Урбана VI кардиналы-французы выбрали другого папу, Климента VII, который уехал в Авиньон (1378 год). Это стало началом Великого западного раскола: в течение примерно сорока лет сразу двое (а некоторое время трое) иерархов называли себя истинными главами католической церкви. Англия признала папой Урбана VI, а враждебная ей Франция — Климента VII. В 1382 году французский король подчинил себе Фландрию, которая теперь тоже была вынуждена почитать Климента. В ответ на это Урбан провозгласил крестовый поход против фламандцев, а руководителем экспедиции назначил Диспенсера. Последний получил чрезвычайные полномочия, все его последователи — полное отпущение грехов.

Парламент и король Ричард II отнеслись к предстоящему походу с энтузиазмом: подчинение Фландрии снова открыло бы местный рынок для экспорта английской шерсти и стало бы ударом по Франции, к тому же основные расходы на крестовый поход несла церковь, а не правительство. В декабре 1382 года Генри Диспенсер и его люди приняли крест в соборе Святого Павла в Лондоне. В феврале 1383 года парламент одобрил епископа в роли командующего, хотя и не без некоторых колебаний; назначение на такую должность духовного лица выглядело необычным, и, по-видимому, изначально планировалось поставить во главе похода Джона Гонта или другого дядю короля. Диспенсер отверг предложение взять графа Арундела в помощники. Он получил от парламента специальную субсидию, а от английских монастырей и частных лиц поступало множество пожертвований.

В мае 1383 года Генри высадился в Кале во главе примерно восьмитысячной армии. Он занял Гравелин, Дюнкерк и ряд прилегающих замков, 25 мая в сражении под Дюнкерком разбил армию графа Фландрского Людовика II, а потом осадил Ипр. Епископ не хотел задерживаться под стенами этого города, но большинство знатных крестоносцев было за взятие Ипра, так что епископу пришлось уступить. Защитники города успели подготовиться к обороне. Они разобрали дома в предместьях, возвели укрепления на земляных валах, послали в Париж за порохом; Ипр был разделён на оборонительные секторы, его защищали двойной ров с водой и высокий частокол. Первое нападение англичан (8 июня 1383 года) было отбито, как и атаки в течение следующих трёх дней. К концу первой недели осады Диспенсер смог, получив подкрепления, полностью окружить город и завалить внешний ров, а 15 июня он начал артиллерийский обстрел. Однако огонь пушек оказался малоэффективным. Осаждённые отбили все последующие атаки, подкупили некоторых офицеров крестоносной армии, так что те отказались сражаться. 8 августа, узнав, что граф Фландрский идёт на помощь Ипру с новой армией, епископ решил снять осаду.

Теперь силы крестоносцев разделились. Диспенсер решил двинуться во Францию, но не все его поддержали; одни вернулись в Англию, другие во главе с сэром Хью Калвли и сэром Томасом Триветом ушли в Бурбур и Берг. Епископ с оставшимся у него войском всё-таки пошёл на юг, но вскоре был вынужден отступить из-за недостатка сил и вернулся в Гравелин. Тем временем французы собрали большую армию. 7 сентября они заняли Берг, 12 — Бурбур, потом осадили Гравелин. Диспенсер отверг предложение о капитуляции. Через несколько дней он приказал разграбить город и уплыл в Англию. Таким образом, к концу октября крестовый поход во Фландрию закончился поражением.

Дела епархии 
Вскоре после возвращения на родину Диспенсер был подвергнут парламентскому импичменту. Канцлер Майкл де ла Поль в присутствии короля обвинил епископа в том, что он не набрал достаточного количества вооруженных людей для крестового похода, назначил неспособных военачальников, обманул короля, не позволив светскому лорду командовать экспедицией, и преждевременно распустил армию. Диспенсер отверг все эти обвинения, но канцлер счёл его аргументы недостаточными. Тогда Генри добился ещё одного слушания, на котором обвинил своих офицеров в том, что они вынудили его отступить от Ипра, а потом вывести войска из Фландрии. Тем не менее депутаты признали епископа виновным в провале крестового похода. Его пребенды были кофискованы, его полномочия временно оказались в руках короля.

В 1385 году Диспенсер был восстановлен в своих правах. Вместе со множеством других князей церкви и светских лордов он принял участие в походе Ричарда II в Шотландию. Англичане взяли Эдинбург, после чего вернулись на юг, хотя Джон Гонт настаивал на продолжении похода. В 1386—1387 годах епископ Нориджа участвовал в морской экспедиции графа Арундела против фламандцев. После этого он уже не брал оружие в руки, сосредоточив свои усилия на расширении контроля над собственной епархией. Больше десяти лет Диспенсер был вовлечён в споры с капитулом Нориджского собора и другими религиозными общинами, главным образом по поводу права епископа вмешиваться в их внутренние дела. В 1394 году его противники обратились к папе Бонифацию IX, и тот годом позже приказал архиепископу Кентерберийскому Уильяму Куртене стать посредником в споре. Обе стороны предстали перед архиепископом и королевским советом, но смерть Куртене в июле 1396 года отсрочила решение. Только в 1398 году комиссия, сформированная королём, приняла решение в пользу Диспенсера. Папа отменил это решение в 1401 году, но епископ Нориджа проигнорировал отмену. В конце концов его оппоненты смирились с потерей своей автономии.

В это же время Диспенсер активно боролся с лоллардами, учение которых в 1382 году было признано ересью. Томас Уолсингем высоко оценил действия Генри, противопоставив его другим епископам Англии. По словам хрониста, Диспенсер «поклялся и не раскаивался в своих словах, что если кто-нибудь из этой порочной секты осмелится проповедовать в его епархии, то его следует предать огню или обезглавить… Никто из тех, кто принадлежал к этому течению, не имел никакого желания принять мученичество, в результате чего вера и истинная религия оставались незатронутыми в пределах его епископской власти». Впрочем, есть основания полагать, что Диспенсер не слишком жестоко обращался с лоллардами. Один из еретиков, норфолкский викарий Уильям Сотри, допрошенный епископом 1 мая 1393 года, публично отрёкся от своей ереси и, по-видимому, не был серьёзно наказан. Позже он переехал в Лондон, там привлёк к себе внимание архиепископа Томаса Арундела и был сожжён в цепях в Смитфилде в 1401 году.

Последние годы 

В 1399 году, когда сын Джона Гонта Генрих Болингброк поднял мятеж против Ричарда II и получил почти всеобщую поддержку, Диспенсер остался верен монарху. Он оставил епархию на трёх викариев, а сам повёл подкрепление к герцогу Йоркскому, хранителю королевства. 10 июля в Сент-Олбансе епископ объединил свои силы с Йорком. Вместе они отправились навстречу королю, вернувшемуся из Ирландии. Диспенсер был с Йорком в замке Беркли; там герцог перешёл на сторону мятежников, а епископ отказался это сделать, был арестован (конец июля) и провёл некоторое время в Тауэре. Возможно, он присутствовал при провозглашении Болингброка королём 30 сентября под именем Генриха IV. Диспенсер точно участвовал в первом заседании парламента нового царствования 6 октября 1399 года, на котором было решено, что бывший король Ричард должен быть заключен в тюрьму.

Влияние Диспенсера в его епархии при Генрихе IV, по-видимому, уменьшилось; реальная власть перешла к королевскому приближённому сэру Томасу Эрпингему. В январе 1400 года группа аристократов, в числе которых был племянник епископа Томас Диспенсер, попыталась вернуть корону Ричарду, но потерпела поражение. Мятежники были казнены, а Эрпингем обвинил Генри в причастности к их затее. Король в 1401 году даровал епископу полное прощение.

Генри Диспенсер умер 23 августа 1406 года и был похоронен в Нориджском соборе перед главным алтарем. Посвященная ему мемориальная надпись не сохранилась.

Предки

Оценки личности и деятельности 
Средневековые хронисты описывают Диспенсера как человека щедрого, жизнерадостного, милосердного. В то же время он проявлял суровость по отношению к восставшим крестьянам и лоллардам, надменность по отношению к монашеству и вообще к тем людям, за счёт которых мог расширить свою власть и добиться новых почестей. Иногда епископ встречал жёсткий отпор. Например, в 1377 году, приехав в город Линн, находившийся в пределах его епархии, он увидел, что перед мэром города во время торжественной процессии идёт должностное лицо с жезлом; Диспенсер немедленно пожелал, чтобы такой же жезл носили и перед ним как «лордом города», хотя его умоляли отказаться от этой идеи. Жители Линна, увидев процессию, забросали её камнями, так что епископу пришлось бежать из города.

Благодаря своей роли в разгроме крестьянского восстания и участию в ряде военных кампаний за пределами Англии Диспенсер получил репутацию «воинственного прелата». Он явно обладал энергией и способностями государственного деятеля, которые были замечены при дворе.

Примечания

Литература 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Епископы Англии
Диспенсеры
Крестоносцы